onderdistrict in Indonesië
 Kalidawir (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kalidawir (Kalidawir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Kalidawir (Tanggulangin), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java